Dagsson est un patronyme islandais dérivé du prénom  et notamment porté par :

Par ordre chronologique
  (mort en 1161), chef norvégien ;
 Hugleikur Dagsson (né en 1977), critique de film, dessinateur et dramaturge islandais.

Notes et références